HMS Irresistible je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Irresistible (1801) 
 HMS Irresistible (1898)

Irresistible